Out of Time (álbum) - de R.E.M.
Out of Time (canção de Blur)
Out of Time (canção de Noel)
Out of Time (filme) - policial de 2003
Out of Time (canção de The Rolling Stones) - do álbum Aftermath

Desambiguação